Meregem, gemeente in het Noorderdepartement, in het Frans Merville
Merville (Haute-Garonne)
ook:
Merville-au-Bois, Somme, voormalige gemeente
Merville-Franceville-Plage, Calvados